Иван Ефанов:
 Ефанов, Иван Валерьевич (род. 1988) — российский и украинский дзюдоист.
 Ефанов, Иван Семёнович (1924—1985) — советский государственный и хозяйственный деятель, председатель колхоза «Свободная жизнь» Кимовского района Тульской области, Герой Социалистического Труда.
 Ефанов, Иван Яковлевич (ок. 1560—1616) — приказной деятель Смутного времени, дьяк Поместного приказа.